Grote cubavink
 Kleine cubavink